Queck steht für:
 Queck (Schlitz), Stadtteil der hessischen Stadt Schlitz

Queck ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Queck (* 1989), deutscher Skispringer
 Gisela Queck (* 1933), deutsche Politikerin (NDPD) und Frauenfunktionärin (DFD)
 Günter Queck (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Gustav Queck (1822–1897), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Herbert Queck (1925–2011), deutscher Skispringer
 Horst Queck (* 1943), deutscher Skispringer
 Manfred Queck (1941–1977), deutscher Skispringer
 Nikolaus Queck († 1514), Dombaumeister in Mainz und Frankfurt am Main
 Richard Queck (1888–1968), deutscher Fußballspieler
 Walter Queck (1871–1906), deutscher Kunstmaler
 Werner Queck (1929–1982), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Quecke